US Indoors — профессиональный женский теннисный турнир, проводившийся под эгидой USTA в период с 1907 по 1987 годы.

Общая информация 
Зальный чемпионат США впервые организован в 1907 году, вскоре став одним из постоянных турниров календаря женского теннисного сезона в Северной Америке. Лишь раз — в 1912-м году — приз не разыгрывался. В 1971 году чемпионат был включён в календарь Virginia Slims Circuit, где и продержался до 1988 года.

Отличительной чертой чемпионата были его постоянные переезды с места на место. Только за 17 последних лет своей истории турнир организовывался в одиннадцати городах.

В 1971 году было проведено сразу два зальных чемпионата США: незадолго до основного турнира в Детройте было проведено соревнование в Уинчестере. В 1972-73 турниры были объединены под вывеской US Indoors и проводились в Бостоне, а в 1974 вновь распались на два: массачусетский турнир получил самостоятельный статус, а чемпионат США переехал в Нью-Йорк.

Уже после закрытия турнира название US Indoors позже ещё несколько раз давалось соревнованиям WTA в США: в 2001 и 2013 годах такое название носил турнир в Мемфисе.

Победители и финалисты 
Одиночное соревнование покорилось сразу нескольким теннисисткам по пять раз: подобный результат на счету Мэри Вагнер (пять титулов и один финал на семи первых турнирах), Моллы Бьюрстедт-Маллори, Билли Джин Кинг и Мартины Навратиловой.

В парном разряде самые титулованные теннисистки были ещё более результативны: на счету Хейзел Хочкисс-Уайтмен десять титулов, а у Розмари Казалс есть восемь подобных побед.

Среди чемпионок турнира отметились и советские теннисистки: в 1973 году парное соревнование выиграла пара Марина Крошина / Ольга Морозова.

Финалы прошлых лет

Одиночные турниры

Парные турниры

Ссылки 
 Архив результатов на сайте WTA

См. также 
 U.S. Pro Indoor
 US National Indoor
 US VS National Indoor